John Garang (1945-2005) est un homme politique et militaire soudanais.
Joseph Garang (1926-1971) est un homme politique soudanais.
Pierre Garang (1922- ) est un ingénieur aéronautique français.
L'origine de ce patronyme réside dans le théonyme Garang attribué à une importante divinité de l'ethnie Dinka.